Това име може да се отнася за:

 за българския боксьор Даниел Петров (боксьор)
 за българския колоездач Даниел Петров (колоездач)